Кукута:

 Кукута — административный центр департамента Норте-де-Сантандер, находится на северо-востоке Колумбии.
 Кукута — коммерческий аэропорт, расположенный в городе Кукута (департамент Северный Сантандер, Колумбия).
 Кукута Депортиво — колумбийский футбольный клуб, расположенный в городе Кукута.